Средневековая германская мифология — мифология, сформировавшаяся у германских народов после принятия христианства в эпоху средневековья на основе смешения древнегерманских, кельтских, античных и др. мифологий и сохраняющаяся в фольклоре, а также в народных суевериях. До неё у германских племен была Германо-скандинавская мифология

Список статей 

 Вальпургиева ночь — в средневековой германской мифологии ночь с 30 апреля на 1 мая, когда нечистая сила принимает ведьм на горе Броккен, где происходит шабаш.
 Вигеты — домовые.
 Дисы — богини, помогающие при родах.
 Кобольды — духи-хранители подземных ископаемых, стремятся не допускать людей к подземным богатствам: устраивают завалы, камнепады и пр.
 Никсы — существа, аналогичные русалкам.
 Тролли — горные великаны, ненавидящие людей; они выходят из своих пещер только по ночам, потому что солнечный свет превращает их в камень.
 Доктор Фауст.

Герои эпических сказаний

См. также 
 Германо-скандинавская мифология

Ссылки 
  @lib.ru

Германская мифология
Средневековая мифология